Tao le haut voyage est un roman (2003) de Frédérick Tristan qui se situe en Chine classique. 

Un jeune chinois recherche, lors d'un parcours entre initiation et onirisme, la sagesse à travers des tribulations qui permettent à l'auteur d'énoncer en souriant l'essentiel de la philosophie du Tao. 

Ce récit inspiré de la tradition taoïste appartient au cycle des récits « chinois » de l'auteur, les romans la Cendre et la foudre (1982), La Chevauchée du vent (1991), les Succulentes Paroles de Maître Chù (2002) et l'essai Houng, les sociétés secrètes chinoises (1987). 

Roman français paru en 2003
Roman se déroulant en Chine
Taoïsme